Макларън M29 е болид от Формула 1, с който отборът на Макларън участва във втората половина за сезон 1979 и за сезон 1980. Конструиран е и F версията на M29, като участва в първите пет кръга за сезон 1981. M29F е последният от M серийни болиди на Макларън, преди да бъде замене по-късно през сезона от Макларън MP4/1, а и с това маркира и началото на MP4 серийни болиди, след като Рон Денис пое отбора от Теди Мейър след края на 1980.

През трите сезона в които M29 е използван в употреба, постига 18 точки като най-доброто класиране бе три четири места от Джон Уотсън за ГП на Великобритания 1979, ГП на САЩ-Запад 1980 и ГП на Канада 1980.

Класиране във Формула 1 

* 8 точки постигнати за сезон 1979 с Макларън M28
** 1 точка постигнати за сезон 1980 с Макларън M30
*** 27 точки постигнати за сезон 1981 с Макларън MP4/1

Макларън M29 в statsf1.com

Болиди от Формула 1